Maipú se poate referi la:

Argentina
Maipú Partido, o diviziune administrativă din provincia Buenos Aires
Maipú, Buenos Aires, capitala unității Maipú Partido
Departamentul Maipú, Chaco
Departamentul Maipú, Mendoza
Maipú, Mendoza

Chile
Maipú, Chile, oraș din provincia Santiago, Regiunea Metropolitană Santiago, Chile

Vezi și
Maipo (dezambiguizare)